Гейтс, Уильям:

 Гейтс, Уильям Генри II (1925—2020) — американский меценат и адвокат, отец Билла Гейтса.
  (род. 1947) — американский гребец, участник летних Олимпийских игр (1968).